Ярица:
 Ярица —  устар. яровой хлеб (пшеница или рожь).
 Ярица —  озеро в Себежском районе Псковской области России.
 Ярица, Максим Николаевич (род. 1973) — актёр, шоумен, участник команды КВН «Уральские пельмени».